El nombre de Basílica de San Antonio de Padua puede refierir a alguno de los edificios cristianos, catalogados como basílicas, de una orden en honor a San Antonio de Padua.

 Basílicas 
 Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad  en Argentina 
 Basílica de San Antonio de Padua, en la ciudad de Buenos Aires.
  en Brasil 
 Basílica de San Antonio, en el barrio de Embaré, ciudad de Santos, São Paulo (:w:pt:).
  en Italia 
 Basílica de San Antonio de Padua, en la ciudad de Padua, Véneto - donde están los restos del santo.
 Basílica de San Antonio de Padua, en la comuna de Afragola, Nápoles (:w:it:).
 Basílica de San Antonio de Padua, en la ciudad de Mesina, Sicilia'' (:w:it:).